Tabasco – marka ostrego sosu
 Tabasco – kultywar papryki rocznej
 Tabasco – stan w południowo-wschodnim Meksyku